Forum Julii ou Forum Iulii, em latim com o significado de "Mercado de Júlio", era o nome romano das seguintes cidades:

 Fréjus — comuna francesa da região Provence-Alpes-Côte d'Azur

 Cividale del Friuli — comune da região italiana de Friul-Veneza Júlia
 Voghera — comune da região italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos